Чечёрка — название рек:

 Чечёрка — река в России, протекает в Спасском районе Пензенской области. Правый приток реки Студенец.
 Чечёрка (Кукуй) — бывший ручей в Москве, левый приток Чечёры.